АнтиНАТО — позафракційне об'єднання депутатів Державної думи Російської Федерації
 АнтиНАТО — громадський рух в Росії